Ве́нда:

 Венда — народ в Южной Африке.
 Венда — язык народа венда.
 Венда — квазинезависимое государство (бантустан), организованное властями ЮАР в эпоху апартеида.
 Венда, Клаус (род. 1941) — австрийский шахматный композитор, международный арбитр, юрист.
 Венда, Тадеуш Апполинарий (1863—1948) — польский инженер-проектант и строитель портов.
 Венда-ду-Пиньейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 
 Венда-Нова-ду-Имигранти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.